La nazionale Under-19 di pallavolo femminile della Croazia è una squadra europea composta dalle migliori giocatrici di pallavolo della Croazia con un'età inferiore di 19 anni ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica della Croazia.

Rosa 
Segue la rosa delle giocatrici convocate per il campionato europeo Under-19 2016.

Risultati

Campionato europeo Under-19

Collegamenti esterni 
 

 U-19
Croazia
Pallavolo Under-19